Dubovac (Gornji Bogićevci), een plaats in de Kroatische gemeente Gornji Bogićevci
 Dubovac (Kovin), een plaats in de Servische gemeente Kovin